Fort Santa Cruz peut désigner :
Fort de Santa Cruz, un fort à Oran en Algérie ;
 Fort de Santa Cruz da Barra, un fort à Niterói au Brésil ;
 Fort de Santa-Cruz, un fort à Horta au Portugal.